Мари́ Бла́нчард (, ) — американская актриса кино и телевидения, более всего известная по фильмам 1950—1960-х годов.

Среди наиболее заметных фильмов Бланчард — «Неизвестный человек» (1951), «Без лишних вопросов» (1951), «» (1951), «Эбботт и Костелло отправляются на Марс» (1953), «Заместитель шерифа Дестри» (1954), «» (1954), «» (1955), «Паутина преступления» (1955), «» (1957) и «Три страшных рассказа» (1963).

Ранние годы жизни и начало карьеры 
Мари Бланчард родилась 13 апреля 1923 (по другим сведениям — 1927) года в Лонг-Бич, Калифорния. Её отец занимался нефте- и горнодобычей, а мать была психотерапевтом.

В детстве Мари серьёзно занималась танцами, однако в 1936 году заболела полиомиелитом, что положило конец её мечтам стать танцовщицей. Мать организовала для неё специальный курс лечения, включавший ежедневные сеансы гимнастикой и занятия плаванием. В итоге уже три года спустя Мари снова могла ходить.

В возрасте 17 лет Мари сбежала из дома, вступив в цирк братьев Коул, где ездила на слонах и выступала на трапеции, однако мать нашла её и вернула домой.

В 1940-е годы по настоянию родителей Мари поступила в Университет Южной Калифорнии, где изучала международное право, уйдя незадолго до получения диплома. Между занятиями как модель она рекламировала купальники, а затем отправилась в Нью-Йорк на поиски работы в сфере международного бизнеса.

В 1948 году в Нью-Йорке Мари подписала договор с ведущим модельным агентством Коновера, проработав моделью в течение двух лет. В 1950 году Бланчард снялась в рекламе фирмы «Кодак». Увидев её фото в журнале The Hollywood Reporter, руководство кинокомпании Paramount Pictures в том же году подписало с ней контракт.

Карьера в кинематографе 
После подписания контракта Бланчард поработала на Paramount более года, получая только эпизодические роли. В декабре 1952 года она вспоминала: «Ниже было опускаться уже некуда, и тогда Paramount меня отпустил. Я благодарна студии за обучение, но каждая роль оказывалась для меня либо слишком большой, либо слишком маленькой. Я уже была готова уехать в Нью-Йорк и вернуться к работе модели, если бы не мой агент. Он не давал мне разочароваться. Я думаю, что девушка до 35 лет должна использовать своё лицо и фигуру, и я хотела использовать оставшиеся годы конструктивно».

Начиная с 1951 года, Бланчард стала получать много небольших ролей в фильмах различных студий. В частности, она сыграла небольшие роли второго плана в двух фильмах нуар на студии Metro-Goldwyn-Mayer. Сначала был фильм «Неизвестный человек» (1951), который рассказывал о добропорядочном адвокате (Уолтер Пиджон) в коррумпированном городе, который сознательно жертвует своей жизнью, расплачиваясь за собственную профессиональную ошибку. Затем последовала картина «Без лишних вопросов» (1951), где молодой юрист (Барри Салливан) ради быстрого обогащения втягивается в тёмные махинации со страховками, заключая сделки с ворами «без лишних вопросов», что, в конце концов, приводит к его падению, когда преступные дельцы решают от него избавиться. В этой картине Бланчард сыграла роль привлекательной подружки одного из гангстеров. В том же году на студии RKO Pictures он сыграла роль второго плана в вестерне «Телеграф» (1951) с Тимом Холтом в главной роли, а также на студии Columbia Pictures в военном приключенческом экшне «Десять высоких мужчин» (1951) с Бертом Ланкастером в главной роли, где предстала в образе дамы, которая «прогуливается по улице, покручивая зонтиком и соблазнительно улыбаясь членам Иностранного легиона». В целом, по мнению историка кино И. С. Мовиса, «её первый опыт в кино был неудачным, так как большинство её ролей были эпизодическими».

В 1952 году Бланчард подписала контракт со студией Universal-International, где, по словам Мовиса, «её судьба изменилась к лучшему». Её первым фильмом на студии была романтическая комедия о двух солдатах в Японии «Опять на фронте» (1952), где она сыграла главную женскую роль роковой женщины, входящей в банду контрабандистов взрывчатыми веществами.

В приключенческой ленте «Покрова Багдада» (1953) Бланчард сыграла главную женскую роль хорошенькой дочери убитого вождя горных племён Абу Харума, которая работает танцовщицей в кабаре, одновременно разыскивая убийцу своего отца. В это время главный герой истории, благородный разбойник Антар (Виктор Мэтьюр) разъезжает по стране с группой фокусников и борцов, выполняя тайное разведывательное задание султана Османской империи Сулеймана Великолепного, поручившего ему выяснить, почему паша Багдада убил Абу Харума. Как отметил историк кино Хэл Эриксон, в этой картине Бланчард и Мэтьюр, похоже, «соревнуются друг с другом, кто из них лучше выглядит без одежды». Фильм имел успех, обеспечив Бланчард «звёздную зарплату».

Вообще, по мнению Эриксона, «наиболее удачно Бланчард смотрелась в юмористических экзотических ролях, таких как Королева Венеры в фантастической комедии „Эбботт и Костелло отправляются на Марс“ (1953) и арабской принцессы в фильме-сказке „Сын Синдбада“ (1955)».

В 1954 году она сыграла в вестерне «Помощник шерифа Дестри» (1954) с Оди Мёрфи в главной роли. Как пишет Мовис, в этом римейке классического фильма «Дестри снова в седле» (1939) «она сыграла роль Марлен Дитрих, предприняв немалые усилия, чтобы избежать сравнений со знаменитой Дитрих. В частности, она перекрасилась в чёрный цвет, а её имя было изменено с Френчи на Брэнди». На площадке у Бланчард не сложились отношения с режиссёром Джорджем Маршаллом, и кроме того в сцене драки она получила травму носа. Однако, по словам Мовиса, «критика приняла фильм хорошо».
В том же году Бланчард сыграла главные женские роли ещё в двух вестернах — «Каньон чёрной лошади» (1954) с Джоэлом Маккри и «В Ларамию по рельсам» (1954) с Джоном Пейном.

После этого, по словам Мовиса, дела Бланчард «снова пошли на спад». Со-продюсер и звезда фильма «Веракрус» (1954) Берт Ланкастер просил, чтобы её поставили в этом фильме на главную женскую роль, но студия Universal ему отказала. Затем Бланчард потеряла главную роль в картине «Саскачеван» (1954). В июле 1955 года Universal-International отказалась продлить с Бланчард контракт, и она ушла со студии.

В 1955 году Бланчард сыграла главную женскую роль в фильме нуар студии Columbia Pictures «Паутина преступления» (1955). В этой картине она предстала в образе правительственного агента под прикрытием, которая вместе со своим напарником и возлюбленным (Ричард Деннинг) выманивает внешне добропорядочного владельца небольшого ресторана в Лос-Анджелесе (Фрэнк Лавджой) в Германию, чтобы там его арестовать и судить за убийство солдата в военное время. Как отметил Пол Мэвис, создателям фильма «прекрасно удалось придать нуаровую дуалистичность основным персонажам картины, в частности, красавица-агент в исполнении Бланчард предстаёт „бесстыдной и алчной гарпией“».

В 1955 году Бланчард сыграла главные женские роли в фильмах независимой компании Lindsley Parsons Picture Corporation — вестерне «Возвращение Джека Слейда» (1955) и приключенческой мелодраме «Башня жестокости» (1956), а также в вестерне Regal Films «Дилижанс на Фьюри» (1956), который был номинирован на «Оскар» за лучшую операторскую работу. Год спустя в фантастическом хорроре Regal Films «Дьяволица» (1957) Бланчард сыграла главную роль умирающей от туберкулёза пациентки. Доктор колет ей экспериментальное лекарство, в результате чего она быстро выздоравливает, но «превращается в коварную хищницу с ярко выраженными убийственными наклонностями».

В дальнейшем в течение двух лет Бланчард сыграла главные роли в целой серии низкобюджетных независимых фильмов, среди них приключенческая лента «Жара джунглей» (1957), мелодрамы «Мачете» (1957) и «Негде приземлиться» (1958), а также в турецком фильме «Карасу» (1958). В музыкальном фильме «Не трогайте твист» (1962) с участием многих звёзд поп-сцены Бланчард сыграла главную женскую роль дизайнера модной одежды и невесты продюсера телешоу о твисте. 

В 1963 году она сыграла в фильме ужасов «Три страшных рассказа» (1963), который поставлен по произведениям Натаниела Готорна. В сегменте фильма под названием «Эксперимент доктора Хайдеггера» она предстала в образе невесты главного героя, которая умерла много лет назад незадолго до их свадьбы и которую он пытается вернуть к жизни с помощью изобретенного им эликсира. Последний раз Бланчард появилась на экране в 1963 году в вестерне «Маклинток!» (1963) с участием Джона Уэйна. Как пишет Эриксон, в этой картине «она сыграла роль одной из двух жительниц городка, которые отказываются дать укрытие Морин О’Харе, которой герой Уэйна собирается устроить публичную трёпку». В 1963 году, после того, как у неё определили рак, Бланчард завершила кинокарьеру.

Карьера на телевидении 

За время своей карьеры на телевидении в период с 1952 по 1968 год Бланчард сыграла в 44 эпизодах 31 различного телесериала, среди них «Витрина вашего ювелира» (1952), «Кульминация» (1955), «Эта великолепная жизнь» (1955), «Миллионер» (1957), «Техасец» (1959), «Шугарфут» (1959), «Стрелок Слейд» (1959), «Сыромятная плеть» (1959—1961), «Истории Уэллс-Фарго» (1960), «Ларами» (1960), «Бронко» (1960), «Гавайский детектив» (1961), «Сансет-стрип, 77» (1961), «Перри Мейсон» (1962), «Правосудие Бёрка» (1965), «Виргинец» (1967) и «Требуется вор» (1968). В 1960 году Бланчард играла постоянную роль хозяйки гостиницы Кейт О’Хары в непродолжительном телесериале-вестерне «Клондайк» (1960, 12 эпизодов). Однако в 1961 году, когда проект сменил формат и был переименован в «Акапулько», она потеряла свою роль.

Актёрское амплуа и оценка творчества 
Историки кино описывают Бланчард как «маленькую, красивую и привлекательную голубоглазую брюнетку (позднее блондинку) с отличной, очень соблазнительной фигурой». Бланчард никогда не училась на актрису или на модель. Как она сама говорила, «большинство мужчин предпочитают смотреть на девушку, а не слушать её». Как отметил Уокер, в 1940-е годы Блэнчард была успешной фотомоделью, которая «благодаря своей красоте естественным образом оказалась в кино».

На протяжении своей карьеры она играла почти исключительно в фильмах категории В. Она концентрировала свои усилия на комедиях и вестернах, но играла и в других киножанрах, в частности, в нескольких фильмах нуар. Красивая, искушённая на вид Бланчард часто играла соблазнительных девушек из гарема и танцовщиц в салунах в вестернах и экзотических истернах 1950-х годов. По словам Уокер, на протяжении своей кинокарьеры «Блэнчард выделялась исполнением ролей плохих девочек и дам с дурной репутацией». По мнению Эриксона, «обладая поразительной, но несколько искусственной красотой, Бланчард была особенно сильна в ролях проституток, разлучниц и других разнообразных злодеек».

Личная жизнь 
В феврале 1960 году Бланчард вышла замуж за наследника нефтяной империи, адвоката из Лос-Анджелеса Риза Хейла Тейлора-младшего, у которого было четыре сына от первого брака. Когда в апреле 1960 года через два месяца после брака Мари объявила, что ожидает ребёнка, он ушёл от неё, так как не хотел больше детей. Вскоре она потеряла ребёнка, а осенью 1961 года они развелись.

В сентябре 1965 года она вышла замуж за Джорджа Шепарда, а в ноябре 1966 года они развелись. В 1966 году она вышла замуж за Винсента Дж. Конти, с которым прожила до своей смерти.

На протяжении своей жизни Бланчард перенесла полиомиелит, перитонит, выкидыш, сломанный нос, а также рак, из-за которого она не могла получить страховку и работать в кино на протяжении семи последних лет жизни.

Смерть 
В 1963 году Бланчард заболела раком, однако затем болезнь отступила, и актриса снова начала сниматься на телевидении.

Однако в 1970 году рак вернулся, и после длительной борьбы с болезнью Мари Блэнчард умерла 10 мая 1970 года в больнице дома деятелей кино в Вудленд-Хиллс, в возрасте 47 лет (по другим сведениям на момент смерти ей было 43 года).

Фильмография

Примечания

Литература

Ссылки 
 Мари Бланчард  на сайте Turner Classic Movies

Киноактрисы США